O Campeonato Nacional da Divisão de Honra 2010/2011 contou com 8 clubes, acabando com o título do GD Direito.

Final 

 GD Direito - CF Os Belenenses, 9-3 Árbitro: João Mourinha

3.º e 4.º Lugares

AEIS Agronomia - CDUL, 23-17

1/2 Finais (2ª Mão)

CDUL - CF Os Belenenses, 6-7

GD Direito - AEIS Agronomia, 20-10

1/2 Finais (1ª Mão)

AEIS Agronomia - GD Direito, 20-16

CF Os Belenenses - CDUL, 18-18

CN da Divisão de Honra/Super Bock - Fase Apuramento

Calendário 

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=453&id3=730&id4=182&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=454&id3=731&id4=182&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=454&id3=731&id4=182&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=455&id3=734&id4=182&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=455&id3=733&id4=182&o=false

Campeonato Português de Rugby